Ibrahem Al-Hasan (; * 22. August 1986) ist ein kuwaitischer Tischtennisspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2008 und 2012 teil. Er ist Rechtshänder und verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. 

Bei den Olympischen Spielen 2008 schied er sofort gegen Kim Hyok-bong aus Nordkorea aus. 2012 gelang ein Sieg gegen Saheed Idowu (Kongo), danach verlor er gegen den Engländer Paul Drinkhall.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Ibrahem Al-Hasan in der Datenbank von sports-reference (englisch)
 Ibrahim Al-Hasan auf olympedia.org (englisch)
 Spielerprofil auf olympic.org (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Kuwait)
Olympiateilnehmer (Kuwait)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Kuwait)
Geboren 1986
Mann